Joseph Spiteri ist der Name folgender Personen:

* Joseph Spiteri (Politiker) (1920/1921–2016), maltesischer Politiker (PN) 
 Joseph Spiteri (Bischof) (* 1959), maltesischer Geistlicher, Titularerzbischof von Serta und Apostolischer Nuntius
 Joseph Spiteri (Fußballspieler) (Joe Spiteri; * 1973), australisch-maltesischer Fußballspieler